Дила:
 «Дила» — футбольный клуб из Гори, Грузия.
  — город в Афганистане.
  — округ в Афганистане.